Holger Rosenkrantz er et flertydigt navn, idet det kan referere til en række medlemmer af adelsslægten Rosenkrantz.

 Ridder Holger Holgersen Rosenkrantz (1496-1534) til Boller.
 Rigsmarsk Holger Ottesen Rosenkrantz (1517-1575) til Boller.
 Rigsråd Holger Rosenkrantz (1574-1642) "den lærde" til Rosenholm.
 Lensmand Holger Rosenkrantz (1586-1647) "den rige" til Glimmingehus.
 Holger Rosenkrantz (død 1658) til Frøllinge og Ørup. Lensmand på Island og søofficer.
 Oberst Holger Rosenkrantz (1599-1634); Ejer af de Rosenkrantzke godser i 1628.
 Lensbaron Holger Rosenkrantz (død 1689) til Rosendal i Norge, oberstløjtnant.
 Ritmester Holger Rosenkrantz (1645-1704) til Brusgård.
 Lensbaron Holger Rosenkrantz (1702-1785) til Totterupholm (Rosendal i Fakse Sogn), major, gehejmeråd.
 Baron Holger Rosenkrantz (1772-1839) til Tustrup og Rosenholm.
 Baron Holger Christian Georg Rosenkrantz (1836-1871), legationssekretær i Paris.
 Lensbaron Holger Julius Frederik Knud Lavard Josef Rosenkrantz (1902-1975) til Rosenholm.

Holger